El nombre Yang Bin puede referirse a:

Yang Bin, halterófilo chino.
Yang Bin, empresario chino-holandés.